Города Мозамбика () — список наиболее крупных населённых пунктов Мозамбика. В табличной форме списка приведено десять крупнейших городов государства. По данным интернет-сайта World Gazeteer, в Мозамбике есть 35 городов с численностью более 24 000 человек.

Крупнейшие города

Географическое расположение крупнейших городов 

</center>

Список городов Мозамбика

Примечания

Ссылки 

 
Мозамбик
Списки:Мозамбик